Первая лига 1976/1977 годов () — 37-й сезон чемпионата Албании с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Динамо Тирана» смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на giovanniarmillotta.it

1976/1977
Албания
Албания
1976 год в Албании
1977 год в Албании